La archidiócesis de Chongqing (), antiguamente conocida como archidiócesis de Chungking (Tchong-kin-fou), es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en Sichuan (antiguamente, Sutchuen o Szechwan). Es la sede metropolitana de la provincia china de Sichuan con siete diócesis sufragáneas: Chengdu, Jiading, Kangding, Ningyuan, Shunqing, Suifu y Wanxian.

Territorio 
La archidiócesis comprende la ciudad bajo jurisdicción central de Chongqing (antiguamente era parte del este de Sichuan) y la provincia de Sichuan, por un total de .

Historia 

El catolicismo se introdujo en Sichuan en la década de 1640, cuando dos misioneros jesuitas —Ludovico Buglio y Gabriel de Magalhães— entraron en Sichuan y pasaron gran parte de los años 1640 haciendo proselitismo. El vicariato apostólico de Sutchuen fue erigido el 15 de octubre de 1696, con su sede en Chengdu. Artus de Lionne, misionero de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París y el primer vicario apostólico de Sutchuen, confió a dos padres lazaristas Luigi Antonio Appiani y Johannes Müllener la ciudad de Chongqing y la parte oriental de Sichuan. Müllener fue nombrado vicario apostólico de Sutchuen en 1716.

El 2 de abril de 1856, el vicariato apostólico de Sutchuen se dividió en dos vicariatos: el vicariato apostólico del Noroeste de Sutchuen y el vicariato apostólico del Sudeste de Sutchuen, con sede de este último en Chongqing. Joseph Desflèches fue el primer vicario apostólico del Sudeste de Sutchuen. Fue renombrado el 24 de enero de 1860 como vicariato apostólico de Sutchuen Oriental, y el 3 de diciembre de 1924 como vicariato apostólico de Chungking. Fue elevado el 11 de abril de 1946 a la archidiócesis de Chungking.

Episcopologio 
 Vicariato apostólico del Sudeste de Sutchuen 
 Joseph Desflèches, MEP, 2 de abril de 1856 – 24 de enero de 1860

 Vicariato apostólico de Sutchuen Oriental 
 Joseph Desflèches, MEP, 24 de enero de 1860 – 20 de febrero de 1883
 Eugène-Paul Coupat, MEP, 20 de febrero de 1883 – 26 de enero de 1890
 Célestin Chouvellon, MEP, 25 de septiembre de 1891 – 11 de mayo de 1924

 Vicariato apostólico de Chungking 
 Louis-Gabriel-Xavier Jantzen, MEP, 16 de febrero de 1925 – 11 de abril de 1946

 Archidiócesis de Chungking 
 Louis-Gabriel-Xavier Jantzen, MEP, 11 de abril de 1946 – 24 de octubre de 1950

 Archidiócesis de Chongqing
 Shi Mingliang, 31 de marzo de 1963 – 1978 (sin mandato del papa)
 Simon Liu Zhongyu, 21 de diciembre de 1981 – 30 de septiembre de 1992 (sin mandato del papa)
 Joseph Hou Guoyong, 8 de octubre de 1989 – ? (obispo clandestino)
 Peter Luo Beizhan, 14 de mayo de 1993 – 26 de marzo de 2001
 Sede vacante

Véase también 
 Cristianismo en Sichuan
 Diócesis católicas de Sichuan
 Diócesis anglicana de Szechwan

Referencias 

Chongqing
Chongqing
Organizaciones religiosas fundadas en 1856